Der Name Tianshan steht für:

 ein Gebirge, siehe Tian Shan;
 den Stadtbezirk Tianshan (天山区) der Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Tianshan (Ürümqi);
 die Großgemeinde Tianshan (天山镇) im Ar-Horqin-Banner der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Tianshan (Ar-Horqin-Banner);
 die Großgemeinde Tianshan (天山镇) der Stadt Gaoyou in der Provinz Jiangsu, siehe Tianshan (Gaoyou).